Tekapo steht für:
 Tekapo Canal, Kanal in Neuseeland
 Tekapo Ridge, Gebirgszug auf der Ross-Insel, Antarktis
 Lake Tekapo, See in Neuseeland
 Lake Tekapo (Ort), Ortschaft in Neuseeland
 Kraftwerk Tekapo A, Wasserkraftwerk in Neuseeland